Jean-Yves Thériault peut désigner :
 Jean-Yves Thériault (1955-), kick-boxeur canadien ;
 Jean-Yves Thériault (1962-), aussi connu sous le nom de Blacky, bassiste canadien et membre fondateur du groupe de thrash metal Voivod.